Ženská dvouhra Brisbane International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017, jakožto úvodní událost kategorie Premier v sezóně. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla běloruská tenistka Viktoria Azarenková, která do turnaje nezasáhla pro mateřskou dovolenou.

Vítězkou se stala třetí nasazená 24letá Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala Francouzku Alizé Cornetovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Jednalo se o její první start pod trenérským vedením Davida Kotyzy. V následném vydání žebříčku WTA z 9. ledna 2017 se vrátila na kariérní maximum, když figurovala na 5. místě.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brisbane International 2017